

Struttura del casato

Linee di successione

Linea originaria

Basso Della Rovere

Riario Della Rovere

Franciotti Della Rovere

Gara Della Rovere

Ramo ducale

Grosso Della Rovere

Sansoni Riario Della Rovere

Riario Della Rovere Sforza

Lante Montefeltro Della Rovere

Grazioli Lante Della Rovere

Altri rami
Fino al XVIII secolo prosperò anche una linea ligure del casato, il cui ultimo esponente di rilievo fu Francesco Maria Della Rovere (*1695 †1768), Doge della Repubblica di Genova dal 1765 al 1767.

Note

Bibliografia

Voci correlate
Riario
Sforza
Lante
Montefeltro
Ducato di Urbino

Altri progetti

Collegamenti esterni

Rovere
Della Rovere